Баче́вський — українське й польське прізвище.

Відомі носії 

 Дмитро Бачевський ( 1978) — український письменник.
 Леопольд Бачевський (1859–1924) — галицький підприємець, син Юзефа Бачевського.
 Юзеф Бачевський (1829–1911) — галицький підприємець, власник лікеро-горілчаної фабрики у Львові.

Див. також 
 Бачевські

Українські прізвища
Польські прізвища